Delcroix est un patronyme français.

Patronyme 

 Camille Delcroix (1989-), cuisinier français, vainqueur de la saison 9 de Top Chef
 Catherine Delcroix (1955-), sociologue française.
 Claude Delcroix (1931-2019), homme politique belge.
 Éric Delcroix (1944-), avocat au barreau de Paris et essayiste français.
 Jean-Loup Delcroix (1924-2003), universitaire et chercheur scientifique français. 
 Leo Delcroix (1949-2022), homme politique belge flamand.
 Ludo Delcroix (1950-), coureur cycliste belge.
 Madelyne Delcroix (1946-), championne de voltige aérienne française sur avion. 
 Mireille Delcroix (1948-), actrice française.
 Stella Delcroix (1985-), actrice de films pornographiques française.

Voir aussi